Cieki w Polsce
 Borowy Potok – potok, dopływ Jędraszcza
 Borowy Potok – potok, dopływ Piekielnika

Przypisy